Al Zubara Fort (Arabisch حصن الزبارة), is een historisch Qatari militair fort gebouwd onder toezicht van Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani in 1938.

Geschiedenis 
Al Zubara Fort werd oorspronkelijk gebouwd door Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani in 1938 om te dienen als een kustwachtstation, hoewel sommigen beweren dat het gebouwd was om als politiebureau te dienen. Het werd later gerenoveerd tot een museum om verschillende tentoonstellingen en kunstwerken te tonen, vooral voor hedendaagse actuele archeologische vondsten.

Geografie 
Al Zubara Fort ligt in de oude stad Zubarah, die op zijn beurt is gelegen aan de noordwestkust van het schiereiland Qatar in de gemeente Al Shamal, en is ongeveer 105 km van de hoofdstad van Qatar.

Zubarah 
Zubarah (Arabisch الزبارة "Zubarah"), ook bekend als Al-Zubarah of Az-Zubarah, de stad waarin het Al Zubara Fort zich bevindt, is een verlaten stad aan de noordwestkust van het schiereiland Qatari, in de gemeente Al Shamal, die op haar beurt ongeveer 105 km van Doha, de hoofdstad en staat van Qatar (de geografie van zowel Zubarah als Al Zubara Fort is hetzelfde aangezien de laatste zich in Zubarah bevindt). Zubarah heeft een oppervlakte van ongeveer 400 hectare en ongeveer 60 hectare binnen de buitenste stadsmuur. Zubarah als geheel is de grootste archeologische vindplaats op het hele schiereiland Qatari.

Het was ooit een bloeiende parelvissers- en handelshaven, halverwege de Straat van Hormuz en de westelijke arm van de Perzische Golf . Het is een van de grootste en best bewaarde voorbeelden van een 18e-19e-eeuwse handelsstad in de Perzische Golfregio. De volledige lay-out en het stedelijk weefsel van een nederzetting uit deze vormingsperiode in de regio zijn bewaard gebleven. De archeologische vindplaats Zubarah biedt een belangrijk inzicht in het stadsleven, de ruimtelijke organisatie en de sociale en economische geschiedenis van de Perzische Golf vóór de ontdekking van olie en gas in de 20e eeuw.

Structuur 
Hoge, compacte muren, substantieel en overvloedig in breedte, omhullen dit eminente fort, dat een meter lang en omvangrijk is. Er werd gezegd dat de muren van het fort waren vervaardigd en in elkaar werden gezet door overlappende ruwe stukken koraalstenen, met name kalksteen, samen te voegen en te mengen met een vijzel en een stamper die speciaal waren ontworpen voor het malen van modder. Het fort heeft een beschermend dak dat door de jury is opgetuigd met behulp van gecomprimeerde modder. Het dak zorgt voor schaduw en koelte voor degenen in het fort. Het dak van het fort werd ook gebouwd voor de soldaten die zouden patrouilleren en de omliggende gebieden zouden doorkruisen voor vijanden. Het fort heeft drie gigantische maar prachtig ontworpen hoeken, elk met enorme, ronde torens bovenop, die zijn uitgerust met verschillende soorten verdedigingswerken in Qatari-stijl, met de vierde als de meest pittoreske hoek, aangezien het een rechthoekige toren heeft met prachtige driehoekige richels met spleten die machicolaties worden genoemd. Natuurlijk hadden de soldaten zelf hun eigen kamers. Acht kamers werden gebouwd om zulke dappere en patriottische soldaten te huisvesten die zich op de begane grond bevinden. Deze kamers zijn onlangs omgebouwd tot tentoonstellingen, kunstwerken en andere archeologische vondsten. Het fort heeft buitentrappen die werden gebruikt om naar de verdiepingen en het dak van het fort te klimmen.

Zie de onderstaande tabel voor meer informatie over de structuur van het Al Zubara Fort.

De bron 
De put zorgde ooit het hele jaar door voor vers drinkwater, maar vandaag is het, net als andere putten in de omgeving, helemaal droog. Met de hand gegraven door de harde dammam-kalksteen reikte de put tot een dunne strook zoet water. Als het te diep werd gegraven, zou het water zout worden. Puin in de bodem betekent dat we niet precies weten hoe diep deze put is, maar het daalt zeker tien meter.

Galerij 

Wikipedia:Coördinaten op Wikidata

Fort
Qatar